USS Croatan — назва двох ескортних авіаносців ВМС США.

 USS Croatan (CVE-14) — ескортний авіаносець США типу «Боуг». Спущений на воду у 1942 році. У 1943 році переданий Королівському флоту Великої Британії. Перейменований у «HMS Fencer (D64)». На британській службі був до 1946 року. Згодом проданий для використання в комерційних цілях. Був пущений на злам у 1975 році.
 USS Croatan (CVE-25) — ескортний авіаносець США типу «Боуг». На службі з серпня 1943 року по 1946 рік. Проданий на злам у 1971 році.

Посилання 
 Croatan — Naval History and Heritage Command. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни